

Cinema 
 Saint Laurent – film del 2014 diretto da Bertrand Bonello

Geografia

Francia 
 Saint-Laurent – Alta Garonna
 Saint-Laurent – Alta Savoia
 Saint-Laurent – Ardenne
 Saint-Laurent – Cher
 Saint-Laurent – Côtes-d'Armor
 Saint-Laurent – Creuse
 Saint-Laurent – Lot e Garonna
 Saint-Laurent-Blangy
 Saint-Laurent-Bretagne
 Saint-Laurent-Chabreuges
 Saint-Laurent-d'Agny
 Saint-Laurent-d'Aigouze
 Saint-Laurent-d'Andenay
 Saint-Laurent-d'Arce
 Saint-Laurent-de-Belzagot
 Saint-Laurent-de-Brèvedent
 Saint-Laurent-de-Carnols
 Saint-Laurent-de-Cerdans
 Saint-Laurent-de-Céris
 Saint-Laurent-de-Chamousset
 Saint-Laurent-de-Cognac
 Saint-Laurent-de-Condel
 Saint-Laurent-de-Cuves
 Saint-Laurent-de-Gosse
 Saint-Laurent-de-Jourdes
 Saint-Laurent-de-la-Barrière
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse
 Saint-Laurent-de-la-Plaine
 Saint-Laurent-de-la-Prée
 Saint-Laurent-de-la-Salanque
 Saint-Laurent-de-la-Salle
 Saint-Laurent-de-Lévézou
 Saint-Laurent-de-Lin
 Saint-Laurent-de-Mure
 Saint-Laurent-de-Muret
 Saint-Laurent-de-Neste
 Saint-Laurent-des-Arbres
 Saint-Laurent-des-Autels
 Saint-Laurent-des-Bâtons
 Saint-Laurent-des-Bois – comune francese del dipartimento dell'Eure
 Saint-Laurent-des-Bois – comune francese del dipartimento del Loir-et-Cher
 Saint-Laurent-des-Combes – comune francese del dipartimento del Charente
 Saint-Laurent-des-Combes – comune francese del dipartimento della Gironda
 Saint-Laurent-des-Hommes
 Saint-Laurent-des-Mortiers
 Saint-Laurent-des-Vignes
 Saint-Laurent-de-Terregatte
 Saint-Laurent-de-Trèves
 Saint-Laurent-de-Vaux
 Saint-Laurent-de-Veyrès
 Saint-Laurent-d'Oingt
 Saint-Laurent-d'Olt
 Saint-Laurent-d'Onay
 Saint-Laurent-du-Bois
 Saint-Laurent-du-Cros
 Saint-Laurent-du-Maroni
 Saint-Laurent-du-Mont
 Saint-Laurent-du-Mottay
 Saint-Laurent-du-Pape
 Saint-Laurent-du-Plan
 Saint-Laurent-du-Pont
 Saint-Laurent-du-Tencement
 Saint-Laurent-du-Var
 Saint-Laurent-du-Verdon
 Saint-Laurent-en-Beaumont
 Saint-Laurent-en-Brionnais
 Saint-Laurent-en-Caux
 Saint-Laurent-en-Gâtines
 Saint-Laurent-en-Grandvaux
 Saint-Laurent-en-Royans
 Saint-Laurent-l'Abbaye
 Saint-Laurent-la-Conche
 Saint-Laurent-la-Gâtine
 Saint-Laurent-la-Roche
 Saint-Laurent-la-Vallée
 Saint-Laurent-la-Vernède
 Saint-Laurent-le-Minier
 Saint-Laurent-les-Bains
 Saint-Laurent-les-Églises
 Saint-Laurent-les-Églises
 Saint-Laurent-les-Tours
 Saint-Laurent-Lolmie
 Saint-Laurent-Médoc
 Saint-Laurent-Nouan
 Saint-Laurent-Rochefort
 Saint-Laurent-sous-Coiron
 Saint-Laurent-sur-Gorre
 Saint-Laurent-sur-Manoire
 Saint-Laurent-sur-Mer
 Saint-Laurent-sur-Othain
 Saint-Laurent-sur-Oust
 Saint-Laurent-sur-Saône
 Saint-Laurent-sur-Sèvre

Canada 
 Saint-Laurent (Québec) – città nei pressi di Montréal, dal 2002 inglobata in quest'ultima.

Pagine correlate 
 Saint Lawrence
 San Lorenzo (disambigua)